Benton City – villaggio statunitense della Contea di Audrain in Missouri
 Benton City – città fantasma statunitense della contea di Atascosa in Texas
 Benton City – città statunitense della Contea di Benton a Washington